

Романовський район — муніципальний район, Алтайський край
 Романовський район — муніципальний район, Саратовська область